Alp steht für:
 Alm (Bergweide), das Sömmerungsgebiet als Flurform (Bergweide) wie auch als Bergweidhof die Ansiedlung und der Betrieb (alemannische Schreibung)
 Alp (Name), ein türkischer männlicher Vor- und Familienname – Namensträger siehe dort

(zu ahd. ‚Elf‘):
 ein mythisches Wesen, auch Alb, Elb, siehe Elfen
 etwas Beängstigendes, siehe Albtraum

Alp ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Alp (Girona), Gemeinde in der Comarca Cerdanya, Provinz Girona, Katalonien, Spanien
 Albu, Landgemeinde im Kreis Järva, Estland (ehem. deutscher Name)
 Alp (Fluss), Innerschweizer Voralpenfluss im Kanton Schwyz
 Alp Creek, Fluss im US-Bundesstaat Montana

alp steht für:
 Alune (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Molukken-Sprachen auf Seram im Archipel der Molukken, indonesische Provinz Maluku

ALP steht für:
 African Library Project
 ALP (Band), Berliner Musikgruppe
 Access Linux Platform, Betriebssystem für PDAs
 Afghan Local Police, eine paramilitärische Hilfspolizeitruppe aus Afghanistan
 Agroscope Liebefeld-Posieux, eine Agroscope-Forschungsanstalt
 Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen (Bayern)
 Flughafen Aleppo (IATA-Code), internationaler Flughafen in Syrien
 Aliança das Agências de Informação de Língua Portuguesa, ein Zusammenschluss portugiesischsprachiger Nachrichtenagenturen
 Alkalische Phosphatase, ein Enzym, diagnostische Bedeutung etwa bei Leber- und Skelett-Erkrankungen
 Anker Lynen Prym, ehemaliger Name einer Betriebskrankenkasse
 Australian Labor Party, eine sozialdemokratische Partei in Australien
 Automobiles Leroux-Pisart, ehemaliger belgischer Automobilhersteller

AlP steht für:
 Aluminiumphosphid, Reaktionsprodukt von Aluminium mit elementarem Phosphor, als chemische Formel

Siehe auch:
 Alb
 Swiss Alp

Abkürzung